Suck – fiume irlandese
 Suck – film del 2009 diretto da Rob Stefaniuk